Loughton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alex Loughton (né en 1983), joueur de basket-ball australien
John Loughton (né en 1987), activiste et star de la télévision écossais
Tim Loughton (né en 1962), homme politique conservateur britannique
William Loughton Smith (1758-1812), homme politique et avocat américain

Toponyme

Loughton, village de l'Essex
Loughton, station du métro de Londres
Loughton Camp, colline fortifiée de l'âge de fer dans la forêt d'Epping
Loughton, village du Buckinghamshire 
Loughton, village du Shropshire

Voir aussi
Lugton, village de l'East Ayrshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme